Zákonné opatření může být
 Zákonné opatření Senátu
 zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění
 zákonné opatření předsednictva České národní rady
 opatření stálého výboru Národního shromáždění